Skevtångtvestjärtar (Anisolabididae) är en familj av tvestjärtar. Skevtångtvestjärtar ingår i ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anisolabididae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar